Ķekavas novads, een gemeente in Letland
 Ķekava (plaats), een plaats in die gemeente